Аллсвенскан 1937/38 — 14-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1937/38 року розпочався 1 серпня 1937 року й завершився 29 травня 1938 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб ІК «Слейпнер» (Норрчепінг).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція